Dit is een lijst van planetoïden 113401-113500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 113401 - || 2002 SV22 || 26 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113402 - || 2002 SW22 || 26 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113403 - || 2002 ST23 || 27 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113404 - || 2002 SA24 || 27 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (113405) Itomori || 2002 SS24 || 28 september 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 113406 - || 2002 SU24 || 28 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113407 - || 2002 SZ24 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113408 - || 2002 ST25 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113409 - || 2002 SU25 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113410 - || 2002 SY25 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113411 - || 2002 SD26 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113412 - || 2002 SG26 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113413 - || 2002 SG27 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113414 - || 2002 SS27 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (113415) Rauracia || 2002 SN28 || 30 september 2002 || Vicques || M. Ory
|-
| 113416 - || 2002 SH29 || 28 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113417 - || 2002 SE30 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113418 - || 2002 SJ33 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113419 - || 2002 SM33 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113420 - || 2002 SE34 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113421 - || 2002 SK34 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113422 - || 2002 SQ36 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113423 - || 2002 SS36 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113424 - || 2002 SU36 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113425 - || 2002 SH37 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113426 - || 2002 SR37 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113427 - || 2002 SU37 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113428 - || 2002 SG38 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113429 - || 2002 SV38 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113430 - || 2002 SD39 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113431 - || 2002 SK39 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113432 - || 2002 SO39 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113433 - || 2002 SR39 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113434 - || 2002 SW39 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113435 - || 2002 SX39 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113436 - || 2002 SS40 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113437 - || 2002 SY40 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113438 - || 2002 SD41 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113439 - || 2002 SJ42 || 28 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113440 - || 2002 SR43 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113441 - || 2002 ST43 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113442 - || 2002 SU43 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113443 - || 2002 SX43 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113444 - || 2002 SH44 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113445 - || 2002 SL44 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113446 - || 2002 SN44 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113447 - || 2002 ST45 || 29 september 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 113448 - || 2002 SZ45 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113449 - || 2002 SB46 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113450 - || 2002 SQ46 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113451 - || 2002 SB47 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113452 - || 2002 SF47 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113453 - || 2002 SZ47 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113454 - || 2002 SF48 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113455 - || 2002 SR48 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113456 - || 2002 SV48 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113457 - || 2002 SB49 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113458 - || 2002 SH49 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113459 - || 2002 SN50 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113460 - || 2002 SV50 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (113461) McCay || 2002 SX50 || 30 september 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 113462 - || 2002 SF51 || 16 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113463 - || 2002 SR51 || 17 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113464 - || 2002 SO53 || 19 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113465 - || 2002 SX53 || 21 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113466 - || 2002 SH54 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113467 - || 2002 SO54 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113468 - || 2002 SP55 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113469 - || 2002 ST55 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113470 - || 2002 SX55 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113471 - || 2002 SY55 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113472 - || 2002 SU56 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113473 - || 2002 SB57 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113474 - || 2002 ST57 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113475 - || 2002 SV57 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113476 - || 2002 SM58 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113477 - || 2002 SS58 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113478 - || 2002 ST63 || 25 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113479 - || 2002 TF || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113480 - || 2002 TH || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113481 - || 2002 TL || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113482 - || 2002 TN || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113483 - || 2002 TO || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113484 - || 2002 TQ1 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113485 - || 2002 TX1 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113486 - || 2002 TE2 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113487 - || 2002 TL2 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113488 - || 2002 TR2 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113489 - || 2002 TW2 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113490 - || 2002 TB3 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113491 - || 2002 TV3 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113492 - || 2002 TW3 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113493 - || 2002 TB4 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113494 - || 2002 TK4 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113495 - || 2002 TD5 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113496 - || 2002 TF5 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113497 - || 2002 TQ5 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113498 - || 2002 TU5 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113499 - || 2002 TA6 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113500 - || 2002 TO6 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten